Andrew Simpson (acteur) (1989-), Iers acteur
Andrew Simpson (zeiler) (1976-2013), Brits zeiler